

Geografia
Stramare – frazione di Muggia in provincia di Trieste
Stramare – frazione di Segusino in provincia di Treviso

Persone
Carolina Stramare (1999) – modella italiana, Miss Italia 2019
Tarcisio Stramare (1928) – vescovo italiano